Яворовка — название населённых пунктов на Украине:

 Яворовка — село в Песчанском районе Винницкой области.
 Яворовка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Яворовка — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.
 Яворовка — село в Драбовском районе Черкасской области.